„Като две капки вода“ e българска версия на шоуто „Tu cara me suena“/„Your Face Sounds Familiar“, разработено от Endemol и Antena 3. У нас започва излъчване през пролетта на 2013 г. в ефира на Нова телевизия като продукция на компанията на Магърдич Халваджиян Global Films. От тогава до днес шоуто е част от пролетната програма на телевизията всеки сезон.

В предаването участват известни личности (актьори, певци, ТВ водещи и други лица от шоубизнеса), които в рамките на 3 месеца имитират световноизвестни и родни изпълнители от музикалната сцена. За имитацията те трябва да се държат като тях по визия (от видеоклипа или концертното изпълнение), поведение, глас и да гонят прилика „като две капки вода“. За трансформацията на изпълнителя, участниците трябва да изтърпят всякакви промени. В повечето български сезони на шоуто участват по 8 души, но в някои те са повече.

След изпълненията на участниците по време на концерта има и специален гост (известна личност), който влиза в ролята на имитатор, като не трябва никой да познае кой е. От третия сезон специалният гост се представя в началото на шоуто, като за една вечер става четвъртият член на журито. В четвърти, пети и шести сезон на шоуто специалният гост отново е преместен след изпълненията на участниците преди оценките на журито.

Сезони

Жури

Първи сезон 
Първоначално шоуто е обявено със старт на 6 март 2013 г., но е отложено заради Деня на национален траур в памет на самозапалилия се пред община Варна Пламен Горанов.

Водещи са Димитър Рачков и Васил Василев – Зуека. Излъчва се всяка сряда от 20:00.

Участници 
 Албена Михова (актриса)
 Алексей Кожухаров (актьор)
 Диана Любенова (актриса, ТВ водеща)
 Мария Игнатова (актриса, ТВ водеща)
 Милица Гладнишка (актриса)
 Рафи Бохосян (поп певец, победител в X-Factor 1) (победител)
 Станимир Гъмов (актьор)
 Стефан Рядков (актьор)
На финала се класираха четирима – Рафи Бохосян, Милица Гладнишка, Албена Михова и Станимир Гъмов

Класиране 
Седмица 1 (13 март)

Седмица 2 (20 март)

Седмица 3 (27 март)

Седмица 4 (3 април)

Седмица 5 (10 април)

Седмица 6 (17 април)

На концерта на 17 април по време на живото предаване репетициите на Албена Михова и Диана Любенова не бяха излъчени поради технически проблем, но могат да се гледат по Nova play и видео портала Vbox7.com.

Седмица 7 (24 април)

Седмица 8 (8 май)

Седмица 9 (15 май)

Седмица 10 (22 май)

Седмица 11 (29 май)

Седмица 12 (5 юни)

Точки

Втори сезон 
Със старта на втория сезон е променен денят на излъчването, както и съставът на журито.

Участници 
 Невена Бозукова-Неве (актриса) (победител)
 Деян Донков (актьор)
 Иво Танев (ТВ водещ, оперен и попфолк певец)
 Къци Вапцаров (ТВ водещ)
 Мая Бежанска (актриса)
 Антоанета Добрева-Нети (поп певица, актриса)
 Павел Владимиров (ТВ водещ)
 Стефания Колева (актриса)
На финала отново се класираха четирима – Невена Бозукова-Неве, Къци Вапцаров, Стефания Колева и Нети

Класиране 
Седмица 1 (10 март)

Седмица 2 (17 март)

Седмица 3 (24 март)

Седмица 4 (31 март)

На концерта на 31 март Деян Донков не участва, защото е на турне в Унгария с трупата на Народния театър, но изпълнението му е излъчено на запис по време на живото предаване.

Седмица 5 (7 април)

Седмица 6 (14 април)

Седмица 7 (21 април)

Седмица 8 (28 април)

Седмица 9 (12 май)

Седмица 10 (19 май)

Седмица 11 (26 май)

Седмица 12 (2 юни)

Седмица 13 (9 юни)

Точки

Трети сезон 
Първият епизод от третия сезон представя най-добрите моменти през изминалите сезони, а официалният старт е на 9 март от 20 часа.

Месец след края на третия сезон в зала 1 на НДК в две последователни вечери на 23 и 24 юни се провежда концерт с изпълненията на най-любимите участници от трите сезона на шоуто. Концертът е излъчен на 14 септември от 21:30 часа по Нова ТВ.

Участници 
 Азис (попфолк певец)
 Деляна Маринова-Джуджи (ко-водеща)
 Жана Бергендорф (поп певица, победител в X-Factor 2)
 Криско (рап изпълнител)
 Милена Маркова-Маца (актриса)
 Ненчо Балабанов (актьор, поп певец) (победител)
 Нона Йотова (актриса, поп певица)
 Филип Аврамов (актьор)
На финала отидоха само мъжете – Ненчо Балабанов, Филип Аврамов, Азис и Криско

Класиране 
Седмица 1 (9 март)

Седмица 2 (16 март)

Седмица 3 (23 март)

Седмица 4 (30 март)

Седмица 5 (6 април)

Седмица 6 (13 април)

Седмица 7 (20 април)

Седмица 8 (27 април)

Седмица 9 (4 май)

Седмица 10 (11 май)

Седмица 11 (18 май)

Седмица 12 (25 май)

Точки

Четвърти сезон 
Четвъртият сезон на шоуто започва на 3 март от 21 часа. В състава на журито към Хилда Казасян и Димитър Ковачев – Фънки се присъединява и Добрин Векилов – Дони. В този сезон за първи път участва дует. Официалният старт е на 7 март от 20 часа.

Участници 
 Георги Низамов (актьор) и Светозар Христов (поп певец)
 Герасим Георгиев – Геро (ТВ водещ, актьор)
 Джулия Бочева (актриса)
 Калин Врачански (актьор) (победител)
 Орлин Павлов (поп певец, актьор)
 Поли Генова (поп певица)
 Преслава (попфолк певица)
 Прея (поп певица)
Калин Врачански, Поли Генова, Геро и Орлин Павлов са на финала.

Класиране 
Седмица 1 (7 март)

Седмица 2 (14 март)

Седмица 3 (21 март)

Седмица 4 (28 март)

Седмица 5 (4 април)

Седмица 6 (11 април)

Седмица 7 (18 април)

Седмица 8 (25 април)

Седмица 9 (9 май)

На концерта на 9 май Поли Генова не участва, защото е в Стокхолм, за да представи България на Евровизия 2016.

Седмица 10 (16 май)

Седмица 11 (23 май)

Седмица 12 (30 май)

Точки

Пети сезон 
В петия сезон съставът на журито е почти напълно променен. Към Димитър Ковачев – Фънки се присъединяват певицата Йорданка Христова и актьорът Виктор Калев.

Участници 
 Башар Рахал (актьор)
 Ваня Джаферович (бивш футболист)
 Деси Слава (попфолк певица)
 Коцето Калки (музикант)
 Люси Дяковска (поп певица)
 Миро (поп певец)
 Михаела Маринова (поп певица, участник в X-Factor 3) (победител)
 София Джамджиева (актриса)
Финалистите в сезон 5 са Михаела Маринова, Деси Слава, Люси Дяковска и Миро

Класиране 
Седмица 1 (27 февруари)

Седмица 2 (6 март)

Седмица 3 (13 март)

Седмица 4 (20 март)

Седмица 5 (27 март)

Седмица 6 (3 април)

Седмица 7 (10 април)

Седмица 8 (17 април)

Седмица 9 (24 април)

Седмица 10 (8 май)

Седмица 11 (15 май)

Седмица 12 (22 май)

Седмица 13 (29 май)

Точки

Шести сезон 
Хилда Казасян се завръща като член на журито и оценява участниците в предаването през целия сезон заедно с Димитър Ковачев – Фънки и специален гост във всеки епизод.

Участници 
 Борислав Захариев (актьор)
 Гери-Никол (R&B и поп певица)
 Златка Райкова (модел, Мис Playmate 2007)
 Иван Юруков (актьор и поп певец)
 Константин (попфолк певец)
 Маргарита Хранова (естрадна певица)
 Славин Славчев (поп рок певец, победител в X-Factor 3) (победител)
 Софи Маринова (попфолк певица)
Финалистите отново са 4 – Славин Славчев, Иван Юруков, Константин и Гери-Никол

Класиране 
Седмица 1 (26 февруари)

Седмица 2 (5 март)

Седмица 3 (12 март)

Седмица 4 (19 март)

Седмица 5 (26 март)

Седмица 6 (2 април)

Седмица 7 (9 април)

Седмица 8 (16 април)

Седмица 9 (23 април)

Седмица 10 (7 май)

Седмица 11 (14 май)

Седмица 12 (21 май)

Седмица 13 (28 май)

Точки

Седми сезон 
Запазен е изцяло съставът на водещите и журито от предишния сезон.

Участници 
 Деси Добрева (поп певица)
 Дичо (поп рок певец)
 Константин Трендафилов „Папи Ханс“ (писател, поп певец)
 Мария Илиева (поп певица)
 Милко Калайджиев (попфолк певец)
 Петя Буюклиева (естрадна певица)
 Стефан Илчев (поп певец) (победител)
 Тита (поп певица)
2 мъже и 2 жени се класираха на финала – Стефан Илчев, Мария Илиева, Милко Калайджиев и Тита

Класиране 
Седмица 1 (25 февруари)

Седмица 2 (4 март)

Седмица 3 (11 март)

Седмица 4 (18 март)

Седмица 5 (25 март)

Седмица 6 (1 април)

Седмица 7 (8 април)

Седмица 8 (15 април)

Седмица 9 (22 април)

Седмица 10 (6 май)

Седмица 11 (13 май)

Седмица 12 (20 май)

Седмица 13 (27 май)

Точки

Осми сезон 
В осмия сезон на предаването за първи път към звездните участници се присъединяват и двама фенове, избрани чрез гласуване от зрителите – Георги Симеонов – JJ и Антоан Петров – Анди.

Към журито се присъединява актьорът Юлиан Вергов

Участници 
 Антоан Петров „Анди“ (актьор)
 Георги Симеонов „JJ“ (поп певец)
 Галя Курдова (поп певица)
 Дара (поп певица)
 Димитър Маринов (актьор)
 Луна (попфолк певица)
 Маги Джанаварова (поп певица)
 Тото (рап и R&B певец)
 Фики (попфолк певец) (победител)
На финала се класираха четирима – Фики, Дара и JJ, като Димитър Маринов си отстъпи мястото на финала на Маги Джанаварова.

Класиране 
Седмица 1 (24 февруари)

Седмица 2 (2 март)

Седмица 3 (9 март)

Седмица 4 (16 март)

Седмица 5 (23 март)

Седмица 6 (30 март)

Седмица 7 (6 април)

Седмица 8 (13 април)

Седмица 9 (20 април)

Седмица 10 (27 април)

Седмица 11 (4 май)

Седмица 12 (11 май)

Седмица 13 (18 май)

Точки

 Димитър Маринов отстъпва мястото си на финала на Маги Джанаварова.

Девети сезон (All Stars) 
Сезонът е обявен като All Stars, тъй като участниците в него вече са се състезавали в предаването. За първи път Димитър Рачков не е водещ, а в дуото към Васил Василев – Зуека се присъединява Герасим Георгиев – Геро. Журито остава непроменено.

Победител е Рафи Бохосян, който печели шоуто за втори път.

Участници 
 Азис (попфолк певец, участник в сезон 3)
 Къци Вапцаров (ТВ водещ, участник в сезон 2)
 Милица Гладнишка (актриса, участник в сезон 1)
 Михаела Маринова (поп певица, участник и победител в сезон 5)
 Поли Генова (поп певица, участник в сезон 4)
 Рафи Бохосян (поп певец, участник и победител в сезон 1) (победител)
 Софи Маринова (попфолк певица, участник в сезон 6)
 Фики (попфолк певец, участник и победител в сезон 8)

Класиране 
Седмица 1 (22 февруари)

Седмица 2 (1 март)

Седмица 3 (8 март)

Седмица 4 (15 март)

На концертите на 15 и 22 март Рафи не участва, защото е под карантина заради контакт със заразен с COVID-19, изпълненията са представени от терасата и хола на дома на певеца.

Седмица 5 (22 март)

Седмица 6 (29 март)

На концертите на 29 март и 5 април Софи не участва, защото е под карантина и заразена с COVID-19, изпълненията са представени от хола на дома на певицата.

Седмица 7 (5 април)

На концерта на 5 април Михаела трябваше да имитира Силвия Кацарова с песента „Огън от любов“, но поради спор с авторските права и забрана да звучи по всички медии, песента беше сменена с акустична версия на „Болката отляво“ в изпълнение на Мария Илиева.

Седмица 8 (12 април)

Седмица 9 (19 април)

Седмица 10 (26 април)

Седмица 11 (10 май)

Седмица 12 (17 май)

На концерта на 17 май поради технически проблем Азис започва песента си, но при първите минути тя спира и той се връща. Водещите излизат на сцената и съобщават за проблема, след което са пуснати реклами. След рекламната пауза изпълнението започва отново.

Седмица 13 (24 май)

Точки

Десети сезон 
Димитър Рачков се завръща като водещ на предаването като партньор на Герасим Георгиев – Геро. Журито остава в съшщия състав, но във всеки епизод има специален гост – Магърдич Халваджиян, Васил Найденов, Мария Игнатова, Димитър Станчев, Миро, Атанас Пенев, Мария Илиева, Азис, Рафи Бохосян и Христо Стоичков.

Участници 
 Александър Сано (актьор, певец)
 Алисия (попфолк певица)
 Анелия (попфолк певица)
 Дарин Ангелов (актьор)
 Есил Дюран (попфолк певица)
 Краси Радков (актьор) (победител)
 Крисия (поп певица)
 Мариана Попова (поп певица)
 Моню Монев (актьор)
 Руслан Мъйнов (актьор, попфолк и поп певец)

Финалистите отново са 4 – Краси Радков, Александър Сано, Крисия и Дарин Ангелов

Класиране 
Седмица 1 (14 февруари)

Седмица 2 (21 февруари)

Седмица 3 (28 февруари)

Седмица 4 (7 март)

Седмица 5 (14 март)

Седмица 6 (21 март)

Седмица 7 (28 март)

Седмица 8 (4 април)

Седмица 9 (11 април)

Седмица 10 (18 април)

Седмица 11 (2 май)

На концерта на 2 май Крисия трябваше да изпее „Burlesque“ на Кристина Агилера, но поради лична трагедия в семейството ѝ, песента беше сменена с „Hurt“ на същата певица.

Седмица 12 (9 май)

Седмица 13 (16 май)

Точки

Мини сезон 
Водещи на благотворителния мини сезон са Димитър Рачков, Герасим Георгиев – Геро и Ани Салич. Журито е в състав Магърдич Халваджиян, Веско Ешкенази, Илиана Раева и Николай Дойнов.

Участници 
 Виктория Терзийска (поп певица) и Алина Данчева
 Деси Слава (попфолк певица, участник в сезон 5) и Елена Василева (победители)
 Калин Врачански (актьор, участник и победител в сезон 4) и Александър Марков „Алекс“
 Краси Радков (актьор, участник и победител в сезон 10) и Георги Цветанов „Гого“
 Люси Дяковска (поп певица, участник в сезон 5) и Елизабет Кирова
 Маги Джанаварова (поп певица, участник в сезон 8) и Богомила Янева „Боги“
 Ненчо Балабанов (актьор, ТВ водещ, поп певец, участник и победител в сезон 3) и Георги Димкин „Жоро“
 Тити Папазов (треньор по баскетбол) и Васил Кънев „Васко“

Класиране 
Епизод 1 (12 февруари)

Епизод 2 (13 февруари)

Епизод 3 (14 февруари)

Единадесети сезон 
Водещите остават същите, а журито е в състав Димитър Ковачев – Фънки, Хилда Казасян, Веселин Маринов, Асен Блатечки. В този сезон за втори път в историята на предаването участва и дует.

Участници 
 Владимир Михайлов (поп певец, актьор) 
 Дара Екимова (поп певица) 
 Димо Алексиев и  Ралица Паскалева (актьори)
 Кали (попфолк певица)
 Керана (поп певица) 
 Тома Здравков (рок певец)
 Христо Гърбов (актьор)
 Христо Петков (актьор)
 Яна Маринова (актриса)

Класиране 
Седмица 1 (19 февруари)

Седмица 2 (26 февруари)

Седмица 3 (5 март)

Седмица 4 (12 март)

На концерта на 12 март имитацията на Христо Петков се излъчва на живо от Чикаго, защото е там за представянето на филма "Смирен".

Седмица 5 (19 март)

Седмица 6 (26 март)

Точки

Източници 

Български реалити предавания
Предавания на Нова телевизия
Основани в България през 2013 година